Andrés Ruiz puede hacer referencia a:

Andrés Ruiz (15??-1622), pintor madrileño;
Andrés Ruiz de Sarabia (fl. 1618-1624), pintor sevillano;
Andrés Ruiz López (1928-2009), dramaturgo español;
Andrés Ruiz Morcillo (19??-), político mexicano;
Andrés Ruiz Malaver (19??-), atleta colombiano;